Le tournoi de tennis de Toronto est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1980, classée en catégorie Futures, se dispute du 11 au .

Paula Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Glynis Coles, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marjorie Blackwood et Pam Whytcross.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Toronto
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1980
Toronto
Sport au Canada en 1980
Tennis en février 1980